China Open 2017 – turniej snookerowy
 China Open 2017 – turniej tenisowy kobiet
 China Open 2017 – turniej tenisowy mężczyzn